Юлия Ла́зарева:
  (род. 1945) — депутат ВС УССР 11-го созыва.
 Лазарева, Юлия Валерьевна (род. 1983) — участник телеигры «Что? Где? Когда?», трёхкратный обладатель Хрустальной Совы.